ОПОЯ́З, русский формализм, «формальная школа» (общество изучения поэтического языка или общество изучения теории поэтического языка) — научное объединение, созданное группой теоретиков и историков литературы, лингвистов, стиховедов — представителей так называемой «формальной школы» и существовавшее в 1916—1925 годах. Сама «формальная школа» просуществовала до начала 1930-х годов и оказала значительное влияние на теоретическое литературоведение и семиотику.

Общие сведения 
ОПОЯЗ, название которого расшифровывается по одним источникам как общество изучения поэтического языка, а по другим — как общество изучения теории поэтического языка — полуформальный научный кружок, созданный около 1916 года (неформальный характер не позволяет указать точную дату) группой теоретиков и историков литературы (В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов), лингвистов (Р. О. Якобсон, Е. Д. Поливанов, Л. П. Якубинский), стиховедов (С. И. Бернштейн, О. М. Брик). С ОПОЯЗом был связан В. В. Маяковский, вообще на раннем этапе ОПОЯЗ ориентировался на творчество футуристов, позднее некоторые ОПОЯЗовцы входили в ЛЕФ, руководимый Маяковским.

В различное время в работе ОПОЯЗа принимали участие или были к нему близки также А. Л. Векслер, Б. А. Ларин, В. Пяст, Л. Я. Гинзбург, Е. Г. Полонская, А. И. Пиотровский, М. Л. Слонимский, В. М. Жирмунский, Л. В. Щерба, Б. В. Казанский, В. Р. Ховин, В. Г. Корди, Б. В. Томашевский и др.

Манифестом ОПОЯЗа можно считать ранние работы Шкловского «Воскрешение слова» (1914) и «Искусство как приём» (1917), в которых резко критиковался подход к искусству (и литературе, в частности) как к «системе образов» и выдвигался тезис об искусстве как сумме приёмов художника («формальный метод в литературоведении»). Различные участники ОПОЯЗа в разные периоды его существования и в последующие годы поддерживали и проводили этот тезис в разной степени (от последовательного проведения его самим Шкловским через существенные уточнения и дополнения Тыняновым до полного отрицания Томашевским).

В 1920-е годы и позднее формальный метод в литературоведении подвергался сначала жёсткой критике (включая специальную главу в книге Л. Д. Троцкого «Литература и революция» (1923)), а затем жёсткой травле со стороны коммунистических идеологов и официозного литературоведения. После «проработочных» кампаний середины 1930-х годов само слово «формализм» превратилось в ругательство и статью политического обвинения.

В то же время, за рубежом формальный метод оказал влияние на появление структурализма (через посредство Пражского лингвистического кружка, в котором принял участие эмигрировавший Якобсон) и постструктурализма, а также на развитие семиотики/семиологии за рубежом и, позднее, в СССР и, позднее, в возникших на его месте независимых странах (в частности, на деятельность Московско-тартуской семиотической школы).

См. также 
 Формализм
 Библиографию научных работ Ю. Н. Тынянова
 :en:Russian formalism

Литература 
 
 Вальцель О. Проблема формы в поэзии . — Пг.: Academia, 1923.
 Депретто К. Формализм в России: предшественники, история, контекст. — М.: Новое литературное обозрение, 2015.
 
 Левченко Я. С. Другая наука: Русские формалисты в поисках биографии. — М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012.
 Троцкий Л. Д. Формальная школа поэзии и марксизм  (глава из книги «Литература и революция», 1923).
 Ханзен-Леве О. А. Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. — М.: Языки русской культуры, 2001.
 Шкловский В. Б. Искусство как приём  (1917).
 Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя (1919).
 Эйхенбаум Б. М. Мелодика русского лирического стиха  (1922).
 Эйхенбаум Б. М. О. Генри и теория новеллы  (1925).
 Эйхенбаум Б. М. Теория «формального метода»  (1925, опубл. на русском языке 1927).
 Эрлих В. Русский формализм. — СПб.: Академический проект, 1996.

Ссылки 
 ОПОЯЗ: Материалы. Документы. Публикации. 
 
 Александр Галушкин "Итак, ставши на костях, будем трубить сбор  // НЛО. 2000. № 4.
 М. А. Котова Михаил Зощенко и формализм: к постановке проблемы
 Русская формальная школа  // Культурология XX век. Энциклопедия
 Главы: Терминология русского формализма и наука начала XX века  // ПостНаука

Примечания 

Школы и направления в лингвистике
Семиотика
Структурализм
Стиховедение
История литературы
Литературоведческие школы
Формальный метод
Научные и образовательные организации русского авангарда
Появились в 1910-е годы
Лингвистика в России